Военно-морская обсерватория США () — астрономическая обсерватория, основанная в 1893 году в г. Вашингтон (округ Колумбия), США. С 1974 года обсерватория также является официальной резиденцией вице-президента США (здание Number One Observatory Circle).

Руководители обсерватории 
 :en:Louis M. Goldsborough
 :en:Edwin Taylor Pollock
 1963—1977 — Стрэнд, Кай — научный руководитель обсерватории
 1977—1993 — Вестерхут, Гарт — научный руководитель обсерватории

История обсерватории 
Обсерватория была создана 6 декабря 1830 года как место для ремонта навигационных приборов. В 1842 году конгресс выделил на создание Национальной обсерватории 25 000 долларов США. В 1843 году было возведено здание старой военно-морской обсерватории США. Наблюдения в данном месте проводились до 1893 года, когда было построено современное здание обсерватории. В 1955 году в связи с ростом засветки в Вашингтоне была создана Станция Флагстафф военно-морской обсерватории США. Основой задачей обсерватории во второй половине 19 века стала передача сигналов точного времени для морских судов и гражданского населения. Так же Военно-морская обсерватория США участвует в работе наблюдательной станции Андерсон-Меса. Южную часть небесной сферы для каталога всего неба наблюдали на меридианном круге Военно-морской обсерватории США в Обсерватории им. Феликса Агилара (Аргентина).

Инструменты обсерватории 
 66-см рефрактор Кларка (F=13м) — перевезён из старой обсерватории
 40-дюймовый телескоп Ричи (1934 год) — перевезён на станцию Флагстафф
 12-дюймовый рефрактор

Направления исследований 
 Позиционные измерения (астрономическая навигация)
 GPS-время
 РСДБ-наблюдения квазаров для создания инерциальной системы отсчёта
 Параметры вращения Земли
 Астрометрия
 Создание каталогов звёзд (USNO, UCAC)

Основные достижения 
 В ноябре 1913 года Парижская обсерватория, используя Эйфелеву башню, как антенну, и Военно-морская обсерватория обменялись устойчивыми радиосигналами для точного определения разности долгот.
 Открытие астероидов. Вот некоторые из них: (536) Мерапи, (886) Вашингтония и (980) Анакостия

Известные сотрудники 

 1884 (?) — 1923 — Таттл, Хорас Парнелл
 Кристи, Джеймс Вальтер
 Питерс, Джордж Генри
 Гулд, Бенджамин Апторп
 Си, Томас Джефферсон Джексон
 :de:Christian de Vegt
 :de:Webster Clay Ball
 :en:James L. Hilton
 :en:Steven J. Dick
 :en:Benjamin Boss
 Том Ван Фландерн
 Чарльз Говард Хинтон
 Клеменс, Джералд
 :en:George C. Day
 Уолкер, Сирс Кук

Адрес 
 3450 Massachusetts Ave, NW, Washington, DC 20392-5420

См. также 
 Станция Флагстафф военно-морской обсерватории США
 Старая военно-морская обсерватория США
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Ссылки 

 Список кодов обсерваторий в 1986 году
 Список астероидов (в архивном файле указаны обсерватории-первооткрыватели)
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Поиск всех астрометрических наблюдений обсерватории в базе данных MPC
 Поиск по слову «United States Naval Observatory»
 Архивы наблюдений, MPC

Астрономические обсерватории по алфавиту
Военно-морские силы США
Астрономические обсерватории США
Здания и сооружения, построенные в 1893 году в США
Здания и сооружения Вашингтона